Grand Prix Niemieckiej Republiki Demokratycznej 1964 – piąta eliminacja mistrzostw Wschodnioniemieckiej Formuły 3 w sezonie 1964.

W ramach Grand Prix NRD miały odbyć się trzy wyścigi. Wyścig Leistungsklasse I (klasy I mistrzostw NRD) wygrał Max Byczkowski. Wyścig Leistungsklasse II nie odbył się. Rozegrano również Memoriał Paula Greifzu, który także wygrał Byczkowski.

Lista startowa 
Na niebiesko zaznaczone zgłoszenia rezerwowe. Na szaro zaznaczone zgłoszenia LK II.

Leistungsklasse I

Kwalifikacje

Wyścig

Memoriał Paula Greifzu

Kwalifikacje

Wyścig

Przypisy 

1964
1964 w sportach motorowych
1964 w Niemczech